Catharinapaleis (Poesjkin), Russisch paleis in Poesjkin nabij Sint-Petersburg
 Catharinapaleis (Moskou), Russisch paleis in Moskou